Az altaji ábécé az altaji nyelv írására használatos. Már az 1840-es évektől cirill írást használnak, a mai állapotot 1938-ban alakították ki. Az irodalmi nyelv alapja a déli nyelvjárás.

A magánhangzók hosszúságát a betű megkettőzésével jelölik: аа, ее, ии, оо, ӧӧ, уу, ӱӱ.

Megjegyzések

További információk
Transliteraion of Non-Roman Scripts

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék